Aranguren kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Aranguren (ort), Entre Ríos,

Spanien 

 Aranguren (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar